(littéralement « mâchoires » en anglais) désigne notamment :

Art et culture 
 Jaws est le titre original du roman de Peter Benchley, Les Dents de la mer (1974), et du film de Spielberg qui en est adapté (1975).
 Iron Jaw est un personnage de comics publié par Atlas Comics (1974-1975).
 « Jaws » est le nom original du personnage de Requin dans la série cinématographique James Bond.
 Jaws est le nom de scène d'un rappeur de Vaulx en Velin.

Informatique 
 JAWS (), un logiciel pour les déficients visuels.
 JAWS est un nom parfois utilisé pour désigner Java Web Start.
 Jaws, un logiciel de gestion de contenu libre.

Sport 
 Jaws est un spot de surf de Hawaï réputé pour la hauteur et la férocité de ses vagues.
 JAWS est le surnom d'Aaron Homoki, un skateboarder professionnel.

Autres 
 Jaws, une attraction du parc à thème Universal Studios Japan.